Le Poulain ist der Nachname folgender Personen:

 Corinne Le Poulain (1948–2015), französische Schauspielerin
 Jean Le Poulain (1924–1988), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Poulain